Dejan steht für:

 Dejan, slawischer männlicher Vorname (zu Namensträgern siehe dort)
 Dejan (Timiș), Dorf in Rumänien
 Gornji Dejan, Ort in Vlasotince, Okrug Jablanica, Serbien
 (1555) Dejan, Asteroid des Hauptgürtels